Robert Morgan (acteur), een Australische acteur
Robert Morgan (componist)
Robert Morgan (schoonspringer)